walec – bryła geometryczna
 walec – maszyna (lub część maszyny) do walcowania lub zagęszczania
 Walec – skała wspinaczkowa na Garbie Tenczyńskim
 Walec – Nowy pseudonim Marcina Najmana ogłoszony przed jego ostatnią walką w karierze